Norman Lockhart est un nom pouvant désigner:

Norman Lockhart (1884-1974), homme politique canadien de l'Ontario
 (1887-1968), administrateur colonial britannique de Hong Kong
 (1924-1993), joueur nord-irlandais de football

Voir aussi
, canton du Minnesota, États-Unis

Lockhart, Norman